Якутино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Якутино — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Якутино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Якутино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Якутино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Якутино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Якутино — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Якутино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Якутино — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Якутино — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Якутино — село в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Якутино — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Якутино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Якутино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Якутино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Якутино — деревня в Угличском районе Ярославской области.